Сахаутдинова Мастюра Низамовна (7 января 1903 года, Верхние Киги, Златоустовский уезд, Уфимская губерния) — 2 марта 1996  года, Уфа) — инженер‑архитектор, государственный деятель. Первая женщина —народный комиссар Башкирской АССР. Член союза архитекторов СССР (1936). Заслуженный архитектор Республики Башкортостан (1993). Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1949), двух орденов Знак Почёта (1949, 1967).

Биография 
Мастюра Низамовна Сахаутдинова родилась 7 января 1903 года в селе Верхние Киги Златоустовского уезда (ныне Кигинского района Республики Башкортостан в мнгодетной семье. Рано осталась сиротой, воспитывалась в семье деда, где было еще четверо сирот. В становлении Мастюры как личности большую роль сыграл её родной дядя, который хотел, чтобы племянница стала учительницей, именно он устроил Мастюру в школу.

Порядки были очень строгие, девочкам принятым в виде исключения в сельскую мужскую школу (две русские девочки, три башкирки), запрещалось даже разговаривать с мальчиками. Входили они в школу через черный ход.

В 14 лет Мастюра успешно окончила двухклассную мужскую русско-башкирскую школу, получила право поступления в Уфимскую учительскую семинарию. Но началась Гражданская война и она не смогла реализовать эту мечту. Отучилась в Златоустовской тюркско-татарской семнарии, из которой их выпустили досрочно.

В 1919 году после ухода из села белых Мастюра вернулась в родное село.

После окончания Гражданской войны организовала в селе комсомольскую ячейку и в составе отряда особого назначения участвовала в охране сельских учреждений и складов от лихих людей, скрывавшихся в окрестных лесах. Участвовала Мастюра Низамовна и в создании первых артелей и коммун, женских советов в своем уезде и ликвидации неграмотности. Активную, бойкую, грамотную Мастюру Низамовну привлекают к работе в Советах, а в начале 1930-х годов ей предлагают поехать на учёбу в Москву.

В 1936 году Мастюра Сахаутдинова окончила Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева (ныне Военный институт (инженерных войск) Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации) в Москве по специальности инженер- архитектор. Мастюра Сахаутдинова—первая женщина- архитектор Башкортостана.

В 1936—1937 годах Мастюра Сахаутдинова работала главным архитектором, заместителем управляющего в проектно-планировочном тресте «Башпроект» (Уфа).

С 1937 года- народный комиссар коммунального хозяйства Башкирской АССР (первая женщина-нарком Башкортостана).

С 1939 года —председатель научно- технического совета, с 1942 года- заместитель председателя Совета народных комиссаров Башкирской АССР.

В годы Великой Отечественной войны, будучи заместителем главы правительства Башкирской АССР, Мастюра Низамовна Сахаутдинова возглавляла работу по размещению в городах и посёлках республики эвакуированных предприятий из западных районов СССР (всего 111 крупных предприятий, 172 вместе с цехами). Нужно было оперативно решать вопросы, связанные с транспортом, разгрузкой оборудования, размещения, подготовки площадок для нового строительства, решить жилищные, продовольственные вопросы и т. д.

В 1943 году Мастюра Низамовна получила извещение с фронта о гибели мужа, но она не опустила рук, наоборот, старалась поддерживать женщин, потерявших на войне близких.

В 1945—1962 годы- начальник Управления по делам архитектуры Совета министров Башкирской АССР.

В 1938—1943 годы — председатель правления Союза архитекторов Башкирской АССР.

Научные работы Мастюры Сахаутдиновой посвящены вопросам гражданского строительства в республике. Принимала участие в проектировании ряда жилых и общественных зданий Башкортостана во 2-й половине 30-х годов для Уфы, Белорецка, в разработке проекта будущего города нефтяников Ишимбая.

Депутат Верховного Совета Башкирской АССР 2, 3, 4-го созывов (1947—1951, 1951—1955, 1955—1959).

За доблестный труд и выдающиеся заслуги перед Отечеством Мастюра Низамовна Сахаутдинова награждена орденом Трудового Красного Знамени (1949), двумя орденами «Знак Почёта» (1949, 1967).

Труды 
 Город Уфа. — М., 1948. (соавтор)

Награды и почётные звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1949)
 Орден «Знак Почёта» (1949, 1967)
 Заслуженный архитектор Республики Башкортостан (1993)

Память 
 В Уфе на доме, в котором жила Мастюра Сахаутдинова (улица Ленина, 2) установлена мемориальная доска
 В районном центре Кигинского района Республики Башкортостан селе Верхние Киги есть улица Мастюры Сахаутдиновой.

Литература 
 Донгузов К. А. Союз архитекторов Республики Башкортостан: история и современность. — Уфа, 1998.
 Строительный комплекс Республики Башкортостан / авт.‑сост. А. С. Нугуманов. — Уфа, 2004.

Ссылки 
 БЭ Сахаутдинова Мастюра Низамовна
 Первая женщина- нарком Башкирии
  Неугомонная Мастюра

Примечания

Литература 
 Донгузов К. А. Союз архитекторов Республики Башкортостан: история и современность. — Уфа, 1998.
 Строительный комплекс Республики Башкортостан / авт.‑сост. А. С. Нугуманов. — Уфа, 2004.

Члены Союза архитекторов СССР
Архитекторы Башкортостана
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР четвёртого созыва
Министры Башкирской АССР